Cette page dresse la liste des sondages d'opinions relatifs aux élections fédérales canadiennes de 2008.

À l'échelle nationale

Pendant la campagne électorale

Au cours de la 39e législature du Canada 
La  du Canada est en session du  au . Sa composition est déterminée par les élections de 2006, tenues le  et s'achève lorsqu'une campagne électorale fédérale est déclenchée le  après la dissolution de la législature par le gouverneur général du Canada.

Par zone géographique

Dans les provinces de l'Atlantique

Au Québec

En Ontario

Dans les Prairies

En Alberta

En Colombie-Britannique

Notes et références 

2008
Élection au Canada en 2008
Federales, 2008
Sondage, Fédérale, 2008